Landkreis Fürth, een district in de Duitse deelstaat Beieren
 Fürth (stad), een stadsdistrict in de Duitse deelstaat Beieren
 Fürth (Odenwald), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen

Zie ook 
 Furth (doorverwijspagina)